Les artères tarsiennes médiales (anciennement appelées artères sus-tarsiennes internes) sont des branches médiales de l'artère dorsale du pied se dirigeant en avant et médialement du pied. Elles se ramifient en périphérie.

Anatomie descriptive

Anatomie de surface

Trajet-direction

Origine

Trajet

Terminaison

Rapports anatomiques

Anatomie fonctionnelle

Notes et références

Articles connexes 

Dorsale du pied